Masselbach und Masselbachgraben sind Gewässernamen:

 Masselbach (Brexbach), rechter Zufluss des Brexbachs vor Grenzau, Stadt Höhr-Grenzhausen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Masselbach, anderer Name des Maßholderbachs, rechter Zufluss der Ohrn nach der Weidenmühle, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Masselbachgraben, linker Teilungszweig des Masselbach (Brexbach) nach der Marienmühle, Ortsgemeinde Kammerforst, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Massenbach